Питерсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Питерсен, Джастин (род. 1986) — фигурист из ЮАР, семикратный чемпион ЮАР.
 Питерсен, Колин (pод. 1946) — австралийский барабанщик, музыкальный продюсер и бывший ребёнок-актёр. См. также